Massingy (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Massingy (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy